

Населені пункти та їхні частини
 Кузьники — село в гміні Оброво Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кузьники — село в гміні Остшешув Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Кузьники — частина міста Вроцлав в Нижньосілезькому воєводстві

Примітки